HMS Penzance je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Penzance (1665) 
 HMS Penzance (1747) 
 HMS Penzance (L28) 
 HMS Penzance (M106)

Penzance